Одавара:

 Одавара — город в Японии, находящийся в префектуре Канагава. 
 Одавара — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо.
 Одавара — железнодорожная станция, расположенная в городе Одавара префектуры Канагава.
 Замок Одавара — средневековый за́мок в городе Одавара, префектура Канагава, Япония.